Girlfriends Films (GFF) — американская порнографическая киностудия, базирующаяся в Валенсии, штат Калифорния, и основанная в 2002 году.

Руководство 

Студия была основана Дэном О'Коннелом и «Мусом» (которые в 2002 году исполняли обязанности президента и вице-президента соответственно).

Деятельность 
Студия специализируется на лесбийской порнографии. О'Коннелл является автором сценария и режиссёром 95% фильмов.

16 декабря 2012 года студия переехала из Реседы, штат Калифорния (где базировалась шесть лет), в новое здание площадью 37 000 квадратных футов в Валенсии, штат Калифорния.

Кроме продажи DVD-дисков с фильмами, GFF управляет сайтом с видео по запросу. Запущенная в октябре 2013 года, посредством лицензионного соглашения с Lfp Broadcasting, которая владеет Hustler TV и New Frontier Media, студия также предоставляет контент для кабельного канала, основанного исключительно на её продукции.

Фильмы / серии 
Girlfriends Films выпускает несколько серий, в том числе:
 Women Seeking Women
 Lesbian Seductions
 Mother Daughter Exchange Club

Актрисы 
Некоторые из актрис, которые работают (или работали) для Girlfriends Films:

Транссексуальные актрисы 

Для студии также работало несколько транссексуальных актрис, таких как:
 Домино Пресли
 Бэйли Джей
 Кимбер Джеймс
 Хазел Такер
 Ясмин Ли
 Ваниити
 Калена Риос
 Бьянка Фрейре
 Патрисия Араужо, и другие.

Награды и номинации

AEBN Awards

AVN Awards

2007–2009

2010–2014

2015–2016

NightMoves Awards

XBIZ Awards

XRCO Awards

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 Girlfriends Films Charity Program

Порнографические киностудии США